Tamar Valley ist der Name folgender Täler:

 Tamar Valley (England), in Devon und Cornwall, England
 Tamar Valley (Tasmanien), in Tasmanien, Australien

Siehe auch:
 Tamarus Valley, Tal in der Britannia Range, Antarktika